René Müller (1959): een Duits voetballer en trainer
 René Müller (1974): een Duits voetballer en trainer